Bel može značiti:

 Bel (jedinica), mjerna jedinica za razne omjere, najčešće se koristi za jačinu zvuka
 Bel (mitologija) (babilonski gospodar), babilonsko-asirski boga Zemlje
 Belenus, božanstvo u keltskoj mitologiji
 Nimrod, asirski vladar Bel iz 2. stoljeća